Dablio & Phillipe foi uma dupla sertaneja formada por Dablio Moreira da Silva Amador (Morrinhos, 8 de outubro de 1987), conhecido artisticamente como Dablio, e Nathan Phillipe Costa Camargo (Goiânia, 15 de agosto de 1994), conhecido artisticamente como Phillipe. São famosos pela coincidência da vida, Dáblio interpretou Zezé Di Camargo no filme 2 Filhos de Francisco, que narra a história de vida da dupla, e Phillipe é filho do cantor Luciano Camargo e Mariana Costa,que é irmã da dupla Leandro & Leonardo.

Carreira 
Dablio & Phillipe se encontraram pela primeira vez em 2013 por intermédio de Emanuel Camargo, que é tio de Phillipe, irmão e empresário da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Já no primeiro, eles demonstraram sintonia entre eles próprios. Depois da primeira conversa, se prepararam para o primeiro álbum, antes de abrirem um show de Zezé e Luciano. Antes de formar dupla com Dablio, Phillipe chegou a gravar um álbum solo com produção de seu primo Pedro Leonardo, mas preferiu não lançá-lo, sua família é cheia de artistas, tendo primos famosos dentre eles a cantora Wanessa Camargo,Dayane Camargo, da dupla Day & Lara,e Thiago Costa(que fazia parte da dupla Pedro & Thiago) além de ser sobrinho de Leandro & Leonardo) Já Dablio  antes da sua primeira passagem na carreira solo, integrou a dupla com Daniel Rodrigues Alves, que chamava Dablio & Daniel, pois Daniel tinha recebido o convite para integrar a dupla Fred & Gustavo assumindo nome artístico de Gustavo, com o fim da parceria, Dablio teve um álbum lançado em 2011 pela gravadora Universal Music, que contava com as participações de Zezé Di Camargo & Luciano e Michel Teló. 

Dablio & Phillipe lançaram seu primeiro EP em 2014, produzido por Eduardo Pepato, que teve o sucesso "Lado Indecente". Em 2015, lançaram seu primeiro CD, Lado Indecente, pela gravadora Sony Music, cujos singles foram "Lei do Solteiro" e "Era Pra Ser Você", com as participações de Leonardo e Luciano. No dia 7 de junho de 2016, a dupla gravou seu primeiro DVD na Play Music Hall, em Goiânia, com as participações especiais de Zezé Di Camargo & Luciano, Leonardo, Maiara & Maraisa e Zé Felipe, com a produção musical do Maestro Pinocchio e a direção de vídeo de André Caverna. O DVD foi lançado no dia 30 de novembro, com os singles "Não Me Julgue Assim" e "Seu Sutiã", gravada em parceria com Zezé e Luciano.

No dia 3 de maio de 2018, Dablio & Phillipe anunciaram o fim da parceria de cinco anos em suas redes sociais. Dablio afirmou em seu post no Instagram que retornaria à sua carreira solo, e Phillipe não se manifestou sobre o fim da dupla em seu perfil pessoal.

Discografia

EPs 

 Dablio & Phillipe (2014)

CDs 

 Lado Indecente (2015)

DVDs 

 Ao Vivo em Goiânia (2017)

Singles 

Duplas sertanejas
Artistas da Sony Music Entertainment